Cinderella est le titre anglais du conte de Cendrillon. Il peut faire référence à :

Cinéma 
 , titre anglais de Cendrillon, film français de Georges Méliès sorti en 1899 ;
 , film américain de Colin Campbell sorti en 1912 ;
 Cindirella, court-métrage italien d’Eleuterio Rodolfi sorti en 1913 ;
 Cinderella, film américain de James Kirkwood Sr. sorti en 1914 ;
 Cinderella of the Hills, film américain sorti en 1921 ;
 , film américain de Walt Disney sorti en 1922 ;
 , film français de Pierre Caron sorti en 1937 ;
 , titre anglais de Cendrillon (), film soviétique de Nadejda Kocheverova et  sorti en 1947 ;
 , titre anglais de Cendrillon, film américain de Clyde Geronimi, Hamilton Luske et Wilfred Jackson sorti en 1950 ;
 , film américain de Michael Pataki sorti en 1977 ;
 , titre anglais de , film d'animation soviétique d' sorti en 1979 ;
 , titre original de , film nippo-américain de  et Takashi sorti en 1994 ;
 , titre anglais de , film sud-coréen de  sorti en 2006 ;
 , titre original de Cendrillon, film américain de Kenneth Branagh sorti en 2015 ;
 , film indien de  sorti en 2015.

Téléfilm 
 , téléfilm musical américain de Ralph Nelson diffusé en 1957 ;
 Cinderella, téléfilm américain de Charles S. Dubin diffusé en 1965 ;
 , titre anglais de La Légende de Cendrillon, téléfilm américain de Robert Iscove diffusé en 1997 ;
 , titre anglais de , téléfilm britannique de Beeban Kidron diffusé en 2000.
 , téléfilm de Liddy Oldroyd diffusé en 2000.

Opéra, ballet et pantomime 
 Cinderella (ballet de Fernando Sor), chorégraphie d'Albert (1822 - Londres, 1823 - Paris)
 , opéra anglais de Peter Maxwell Davies
 Cinderella, spectacle de pantomime, avec Dan Leno
 Cinderella, opéra d'Alma Deutscher

Comédies musicales 
 Cinderella, comédie musicale de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein II (1957)
 Cinderella, comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber (2021)

Musique 
 Cinderella, groupe de rock
 Cinderella Man, rap d'Eminem
 Cinderella, chanson du troisième album de Britney Spears, Britney
 Romeo and Cinderella, chanson de Vocaloid (Miku Hatsune)
 Cinderella, album de Yukiko Okada sorti en 1984
 Cinderalla est également l'un des titres présent dans l'album The Divine Feminine du rappeur Mac Miller

Collection 
 Une , ou vignette de fantaisie, est une vignette qui a l'apparence d'un timbre-poste mais n'en est pas un. Il s'agit de vignettes publicitaires ou de propagande, de timbres de Noël, de Pâques ou de charité qui ne comportent normalement aucun tarif ou nom de pays. L'érinnophilie est le loisir consistant à collectionner ces vignettes.

Divers 
 Cinderella est un logiciel de géométrie dynamique multiplateforme écrit en Java.

Notes et références 

Homonymie de titre
Cendrillon